Francesco Graziani (baríton) (Fermo, 26 d'abril de 1828 – Fermo, 30 de juny 1901), baríton italià.
 Francesco Graziani (futbolista) (Subiaco, Laci, 16 de desembre de 1952), futbolista i entrenador italià.